Encore może odnosić się do:
 Encore – album muzyczny Sarah Brightman
 Encore – album muzyczny Eminema
 Encore Special Edition – specjalna edycja tego albumu
 Encore – album muzyczny Sama Cooke
 Encore – album muzyczny Tangerine Dream
 Encore – album muzyczny Lionela Richiego
 Encore – album muzyczny Davida Garretta
 Encore– album muzyczny Anthony’ego B
 Encore – album muzyczny DJ-a Snake’a
 Encore – album muzyczny Vanilla Ninja
 Encore, jeszcze raz – piosenka Jacka Kaczmarskiego
 Encore – wydawca gier planszowych
 Encore – singel Eminema
 Encore – program komputerowy przeznaczony do pisania nut
 Encore Las Vegas – superluksusowy hotel i kasyno, położony przy ulicy Las Vegas Strip w Paradise, w stanie Nevada

Przypisy